Frédol d'Anduze peut faire référence à :

 Frédol d'Anduze, évêque du Puy (1016-1031).
 Frédol d'Anduze, évêque de Fréjus (1166-1197).